No Doubt – gruppo musicale statunitense
 No Doubt – album del gruppo musicale omonimo
 No Doubt – album del gruppo musicale statunitense 702